Мамиа Дадиани:
 Дадиани, Мамиа III (?—1533) — владетельный князь (мтавар) Мегрелии.
 Дадиани, Мамиа IV (?—1590) — владетельный князь (мтавар) Одиши (Мегрелии).